Тверская духовная семинария — среднее духовное учебное заведение Тверской епархии Русской православной церкви, существовавшее в Твери в 1739—1918 годы.

История 
Создана в 1722 году как начальная Славяно-русская школа, в феврале 1739 году преобразована в семинарию.

До 1779 года Тверская духовная семинария размещалась в Феодоровском монастыре на острове в устье реки Тьмаки.

В 1777—1779 годах было сооружено новое здание семинарии на территории бывшего Тверского кремля.

В 1809 году, в ходе реконструкции центра Твери была переведена в Отрочь монастырь, в 1810 году размещена в Затьмацкой части, близ храма Николы на Зверинце.

В 1878—1881 годах на средства П. И. Губонина сооружено новое здание семинарии (архитектор В. Н. Козлов), в которой она располагалось до закрытия в 1918 году. В 1882 году была освящена семинарская домовая церковь Тихона.

К началу XX века Тверская духовная семинария была одной из крупнейших в России. Несмотря на усилия церковных реформаторов 1860—1880-х годов, она оставалась узкосословным учебным заведением.

С 1919 по 1941 год в этом здании располагалась единая трудовая, затем средняя школа, а с 1943 года оно стало одним из корпусов Калининского суворовского военного училища.

Ректоры 

   

 Макарий (Петрович)
 Иоанникий (Скабовский) (1742 — ?)
 Тихон (Соколов) (1759—1761)
 Арсений (Верещагин) (15 октября 1768 — 1773)
 Тихон (Малинин) (1774—1775)
 Иларион (Копьев) (22 ноября 1777 — 1786)
 Арсений (Москвин) (1786—1798)
 Евгений (Романов) (1 марта 1798—1800)
 Агапит (Скворцов)
 Иоасаф (Сретенский) (24 октября 1808 — 21 ноября 1810) 
 Михаил (Бурдуков) (1810—1814)
 Самуил (Запольский-Платонов) (11 сентября 1814—1817)
 Афанасий (Протопопов) (28 июля 1817 — 29 июля 1823)
 Михаил (Добров) (10 августа 1823—1831)
 Арсений (Москвин) (25 апреля 1831 — 1832)
 Афанасий (Соколов) (29 апреля 1832 — 7 марта 1838)
 Макарий (Зимин) (1838—1845)
 Софония (Сокольский) (21 сентября 1845—1847)
 Никодим (Лебедев) (1847—1850)
 Климент (Можаров) (25 сентября 1850—1856)
 Серафим (Протопопов) (9 июня 1856—1866)
 Нафанаил (Соборов) (8 марта 1866—1872)
 Василий (Царевский) (2 декабря 1898—1899)
 Иоанникий (Ефремов) (1899—1900)
 Иннокентий (Пустынский) (1900—1903)
 Евгений (Мерцалов) (1903—1907)
 Александр Надежин, протоиерей (1908—1912)
 Ювеналий (Машковский) (9 ноября 1912—1913)
 Вениамин (Федченков) (26 августа 1913—1917)

Преподаватели 

 Арсений (Могилянский) (1739—1741)
 Иаков (Блонницкий) (1741—1743)
 Арсений (Москвин) (1744—1786)
 Арсений (Верещагин) (1761 — ?)
 Аполлос (Беляев) (27 октября 1839—1841)
 Алексий (Новоселов) (30 сентября 1846 — ?)
 Арсений (Изотов) (1847 — ?)
 Волков, Дмитрий Семёнович (1862—1863)
 Воскресенский, Евгений Иванович (? — 1887)
 Гавриил (Голосов) (1868 — ?)
 Тихон (Морошкин) (1875—1888)
 Соколов Иван Павлович (1895 — ?)
 Дьяченко, Владимир Григорьевич (1905—1917)
 Рафаил (Березин) (20 марта 1914 — ?)
 Герасим (Добросердов) (23 сентября 1845—1846)

Выпускники 

 Семён Лобанов
 Дмитрий Честной
 Иван Третьяков
 Стефан Крылов-Платонов
 Пётр Алферьев (1803)
 Иван Павлович Менделеев (1803)
 Пётр Гойтанников (1809)
 Пётр Плетнёв
 Трофим Рогов
 Матвей Константиновский (1813)
 Николай Городецкий (1823)
 Фёдор Морошкин (1823)
 Стефан Сокольский (Буланов) (1823)
 Алексей Лавровский (Оглоблин) (1831)
 Александр Новосёлов (1837)
 Александр Бухарев (1842)
 Владимир Ловягин
 Алексей Изотов (1845)
 Василий Болотов (1875)
 Василий Куприянов (1885)
 Михаил Ильинский (1887)
 Сергей Козырев (1902)
 Илья Бенеманский (1905)

Документы, литература 
 ГАТО, 1779—1918 гг., ф. 575, 1541 ед. хр.
 Колосов В. И. История Тверской духовной семинарии. К 150-летию семинарии. — Тверь, 1889.
 Никольский А. А. Страничка из истории Тверской духовной семинарии. — Тверь, 1894.
 Разрядный список воспитанников Тверской духовной семинарии, составленный педагогическим собранием правления семинарии по окончании учебного года… [1908/1909-1910/1911, 1912/1913-1915]. — Тверь, 1909—1915.
 Православная Богословская энциклопедия. — Т. 2. — Стб. 469.
 Скворцов Д. Замечательные рукописи Феофилакта Лопатинского в тверской семинарской библиотеке. — Тверь, 1891. (каталог семинарской библиотеки)
 Тверская духовная семинария // Тверская область: энциклопедия. — Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 1994. — С. 252—253.

Примечания

Ссылки 

 Семинария Тверская духовная
 Библиотека Тверской духовной семинарии
 Выпускники Тверской духовной семинарии 1902, 1903, 1905, 1908—1916 гг.

Духовные семинарии Русской православной церкви
Исчезнувшие учебные заведения Твери
Учебные заведения, расформированные в 1918 году
Религия в Твери